La Primera División 1977 è stata la 49ª edizione del massimo torneo calcistico argentino e la 11ª ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Metropolitano

Classifica marcatori

Campionato Nacional

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Semifinali

Finale

Independiente campione in virtù della regola del gol fuori casa

Classifica marcatori

Voci correlate
Club Atlético River Plate 1977

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Argentina 1977 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1977
Campionato argentino di calcio